Lahen steht für:

 die tibetische Gottheit Lha, siehe Lha (Gottheit)
 Lahen (Gemeinde Aschbach), Ortsteil in der Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich